Qilertaa bezeichnet:
 Qilertaa (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qilertaa (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qilertaa (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland